C15H12N2O2 – formula molecolare della fenitoina
C15H12N2O2 – formula molecolare dell'oxcarbazepina

Formule molecolari